Las siguientes calles reciben el nombre de Avenida Pensilvania
 Avenida Pensilvania, una calle en Washington D.C.
 Avenida Pensilvania, una calle en Atlantic City, Nueva Jersey.
 Avenida Pensilvania, una calle en San Diego, California.
 Avenida Pensilvania (Niantic, Connecticut), una parte de la Ruta de Connecticut 161 en Niantic, Connecticut.
 Avenida Pensilvania (Wilmington, Delaware), una calle en Wilmington, Delaware.
 Avenida Pensilvania (Chemung, Nueva York), una parte de la Ruta del Estado de Nueva York 69 en Chemung, Nueva York.
 Avenida Pensilvania (Charleston, Virginia Occidental), una calle en Charleston, Virginia Occidental, parte de la Ruta Federal 119.
 Avenida Pensilvania (Weirton, Virginia Occidental), el nombre de la Ruta de Virginia Occidental 105.

Otros nombres r

En Washington D. C. 
 Puente de la Avenida Pensilvania, un puente a lo largo de Rock Creek.
 Línea de la Avenida Pensilvania, ruta del Metrobus en Washington D.C.
 1600 Pennsylvania Avenue, la dirección de la Casa Blanca, también hogar del musical.
 2000 Pennsylvania Avenue, un centro de compras en Washington D.C.
 Pennsylvania Avenue National Historic Site, una unidad del Servicio de Parques Nacionales.

En otras ciudades 
 línea de la Avenida Pensilvania (Baltimore), una antigua ruta de trolebús en Baltimore, Maryland.
 Avenida Pensilvania (Línea New Lots), una estación del Metro de Nueva York.